Rakita steht für:

 Rakita (Achaia), Ort in der Gemeinde Erymanthos, Präfektur Achaia, Griechenland
 Rakita (Babušnica), Dorf in der Opština Babušnica, Okrug Pirot, Serbien
 Rakita (Bulgarien), Ort in der Oblast Sofia, Bulgarien
 Rakita (Montenegro), Ort in der Gemeinde Bijelo Polje, Montenegro

Rakita ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Semjonowitsch Rakita (* 1938), sowjetischer Säbelfechter